Натуральне число 427
 427 рік до нашої ери
 427 рік нашої ери